Мови, що вимирають (seriously endangered)  — мови на межі повного зникнення. Згідно з визначенням ЮНЕСКО, ризик вимирання мови настає тоді, коли батьки перестають навчати цієї мови своїх дітей, і коли вона зникає з повсякденного вжитку.

До мов, які вимирають, відносять ті мови, де носіїв більше (від двох сотень до десятків тисяч), та серед дітей носіїв практично немає. Така ситуація може зберігатися довго, якщо мова є «другою» і використовується в побуті тільки деякими дорослими. Наприклад: кримськотатарська, іжорська, вепська, удегейська, нижньолужицька, селькупська, їдиш, нівхська, кетська.

Посилання 
 Мови світу, що вимирають